BellSouth Open by Rosen 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu BellSouth Open by Rosen rozgrywany w dniach 31 stycznia–6 lutego 2005 roku w Viña del Mar na kortach ziemnych o puli nagród 380 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2005 w tenisie ziemnym
2005
2005 w Chile